Sommerhau ist der Ortsname von

 Sommerhau (Hohenberg an der Eger), Ortsteil der Stadt Hohenberg an der Eger, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Sommerhau (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Sommerhau (Wüstung), Wüstung im Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Siehe auch:
 Sommerau